Tržac est un toponyme qui peut désigner :
Tržac, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Cazin, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Tržac, un village de Serbie situé dans la municipalité d'Aleksandrovac, district de Rasina.